Ollesheim bezeichnet
Gut Ollesheim, einen Gutshof zwischen Eschweiler über Feld und Nörvenich
Termelineskapelle Ollesheim, eine Kapelle mit Friedhof zwischen Eschweiler über Feld und Nörvenich
Feldflugplatz Ollesheim, einen Flugplatz aus dem 2. Weltkrieg